Pierre Chagnon (1957-), est un acteur québécois.
 Pierre Chagnon (1893-1957) est un compositeur français.